Черноногая лептура (Lepturalia nigripes) — вид жесткокрылых из семейства усачей. Единственный вид рода Lepturalia.

Описание 
Жук длиной 13—18 мм, имеет чёрную окраску, надкрылья жёлто-бурые (изредка красные). Надкрылья на вершине тупо округлённые. Переднеспинка в стоячих волосках.

Экология 
Обитает в лесной зоне и лесостепи. Встретить можно на берёзе (Betula).

Подвиды 
Выделяют два подвида

Распространение 
Встречается в Европе, Сибири и Казахстане.

Примечания 

Усачики
Животные, описанные в 1775 году
Насекомые Евразии
Монотипические роды жесткокрылых